Rettbach bezeichnet:

 Großrettbach, Ortsteil der Gemeinde Drei Gleichen im Landkreis Gotha, Thüringen
 Kleinrettbach, Ortsteil der Gemeinde Nesse-Apfelstädt im Landkreis Gotha, Thüringen
 Rettbach (Rot), linker Zufluss der Roth in Cobstädt, Gemeinde Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen

Siehe auch:
 Rettenbach
 Retzbach